Санта-Колома (исп. Santa Coloma; кат. Santa Coloma) — многозначный термин.

 Санта-Колома — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха.
 Санта-Колома — деревня в Андорре, расположенная недалеко от столицы. 
 «Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры.
 «Санта-Колома B» — фарм-клуб.

См. также 
 «Унио Эспортива Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры.
 «Унио Эспортива Санта-Колома В» — фарм-клуб.